Gonâve – zatoka u wybrzeży Haiti
 Gonâve – wyspa w zatoce Gonâve